

Pessoas
 Huey Lewis
 Huey Long
 Huey Newton

Localidades

 Huey (Illinois)

Outros
 Huey Freeman
 Helicoptero Huey - Helipcópero que se destacou na Guerra do Vietnã

Desambiguação